Famaillá kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Famaillá, kommun, Tucumán, 
 Famaillá (kommunhuvudort i Argentina), Tucumán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar